Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Inglewood du 2 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Los Angeles
Sport en Californie en 1981
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en mars 1981